L'édition 2004 du tournoi de tennis de Bâle se déroule du 25 au , sur moquette en intérieur. Elle appartient à la catégorie ATP International Series. Jiří Novák remporte l'épreuve en simple, Bob et Mike Bryan celle en double.

Lauréats 
Jiří Novák remporte le  et dernier titre en simple de sa carrière en battant en finale David Nalbandian. Il s'agit de son seul titre sur moquette et en intérieur.

En double, Bob et Mike Bryan remportent leur  ensemble en battant en finale Lucas Arnold Ker et Mariano Hood. Il s'agit respectivement de leur  et  dans la discipline.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Bâle
 Saison 2004 de l'ATP
 Tournois ATP International Series

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

Bâle
ATP 2004
Sport en Suisse en 2004
Tennis en octobre 2004